Ана Катерина Гонзага (; * 17 януари 1566, Мантуа; † 3 август 1621, Инсбрук) от род Гонзага, е принцеса от Мантуа и чрез женитба ерцхерцогиня на Австрия и графиня на Тирол (1582 – 1595).

Живот 
Тя е втората дъщеря на Гулелмо Гонзага (1538 – 1587), херцог на Мантуа, маркграф на Монферат и херцог на Монферат, и съпругата му Елеонора Австрийска (1534 – 1594), дъщеря на император Фердинанд I и Анна Ягелонина.

На 14 май 1582 г. Ана Катерина на 16 години се омъжва за чичо си Фердинанд II (1529 – 1595) от фамилията Хабсбурги, ерцхерцог на Австрия и граф на Тирол, вторият син на император Фердинанд I (1503 – 1564) и на Анна Ягелонина (1503 – 1547). Той е брат на император Максимилиан II.

След смъртта на нейния съпруг († 1595) тя постъпва през 1612 г. в манастир в Инсбрук с дъщеря си Анна Катерина. На 1 юли тя става монахиня и взема новото име Анна Юлиана.

Ана Катерина умира на 3 август 1621 г. като монахиня в Инсбрук.

Деца 
 Марта (1582)
 Мария (1583 – 1584)
 Анна Катерина (1584 – 1649), монахиня
 Анна Тиролска (1585 – 1618), ∞ братовчед император Матиас

Източници 

 Sigrid-Maria Größing: AEIOU Glück und Unglück des österreichischen Kaiserhauses, Amalthea-Verlag; S.?.
 Wurzbach: Anna Katherina von Mantua. Nr. 31. In: Biographisches Lexikon. Band 6, Wien 1860, S. 154.
 Dourche, Joachim M. / Schenk, Jessie (translator) A Servant of Mary: Anne Juliana of Gonzaga, Archduchess of Austria, Third Order Servite (1566 – 1621). Sisters, Servants of Mary, Ladysmith, Wisconsin 1995. ISBN N/A.

Външни препратки 
 GONZAGA, Anna Caterina

Австрийски херцогини
Граф (Тирол)
Гонзага
Хабсбурги
Жени
Родени в Мантуа
Италианска аристокрация
Италианки